Ива́н Кобозев:
 Кобозев, Иван Алексеевич (1878—1956) — врач-офтальмолог, профессор, праведник народов мира.
 Кобозев, Иван Григорьевич (1910—1970) — советский актёр, сценарист, кинорежиссёр.